Sankt-Paul-Insel ist der Name folgender Inseln:

 Sankt-Paul-Insel (Alaska) im Beringmeer, Vereinigte Staaten
 Sankt-Paul-Insel (Französische Süd- und Antarktisgebiete) im Indischen Ozean
 Saint Paul Island (Nova Scotia) im Atlantik, Kanada
 Sankt Paul und Amsterdam, Inselgruppe im Indischen Ozean
 Sankt-Peter-und-Sankt-Pauls-Felsen im Atlantik, Brasilien
 Saint Paul’s Islands im Mittelmeer, Malta

Siehe auch:
 San Paolo